Het adjectief alpine of alpiene verwijst naar dat wat betrekking heeft tot de Alpen, een Europees gebergte. Daarnaast kan het verwijzen naar:
 alpien gebergte in het algemeen: een hoog gebergte waarin de bergen zich dicht bij elkaar bevinden
 Alpiene orogenese, een periode van gebergtevorming gedurende het Kenozoïcum
 alpiene zone, een montane ecologie van hooggebergtes de vegetatiezone boven de boomgrens en onder de sneeuwgrens
 alpiene flora, de plantenwereld typisch voor een hooggebergte
 Alpine ras, een blank ras zoals dat in vroegere theorieën over ras verondersteld werd
 Alpine Hearing Protection, producent van artikelen in gehoorbescherming
 Alpine Linux, een Linuxdistributie
 Alpine (geit), een ras van gedomesticeerde geiten
 Alpine Bay Resort, een golfbaan in de Amerikaanse staat Alabama
 Alpine Coaster, een soort rodelbaan ontwikkeld en gefabriceerd door het Duitse bedrijf Wiegand
 Alpine Bobsled, een bobslee-achtbaan in het Amerikaanse pretpark The Great Escape
 Alpine (software), een e-mailclient
 alpineboraan, een organische verbinding

Auto's en autosport 
 Alpine (automerk), een Frans automerk
 Alpine Electronics, een Japans bedrijf dat autoradio's produceert
 Alpine F1 Team, een Frans autosportteam
 Alpine Rally, een rally die van 1932 tot 1971 in Marseille werd gehouden
 Chrysler Alpine, een van de namen van de Simca 1307
 Sunbeam Alpine, een sportieve wagen van Sunbeam

Bergsporten 
 alpineboarden, een wintersport
 alpineskiën, een olympische wintersport
 Alpine skiuitrusting, de uitrusting voor het alpineskiën
 alpinisme, bergbeklimmen als sport

Plaatsen 
Australië
 Alpine (New South Wales), een dorp in de staat New South Wales
 Alpine National Park, een nationaal park in de staat Victoria

Verenigde Staten
 Alpine (Alaska), een gehucht in het noorden van Alaska
 Alpine (Arizona), een gehucht in het oosten van Arizona
 Alpine (Californië), een plaats in San Diego County (Californië)
 Alpine (New Jersey), een voorstad van New York in New Jersey
 Alpine (Oregon), een gehucht het westen van Oregon
 Alpine (Tennessee), een gehucht in Tennessee
 Alpine (Texas), een stadje in het westen van Texas
 Alpine (Utah), een stadje in Utah
 Alpine (Wyoming), een dorp in het westen van Wyoming
 Alpine Northeast
 Alpine Northwest
 Alpine County, een county in het oosten van Californië
 Alpine Township, een plaats in Michigan
 Alpine Village, een gehucht in Alpine County (Californië)